Holy Smoke – album wokalisty Petera Murphy’ego
 "Holy Smoke" – singel grupy muzycznej Iron Maiden
 Święty dym (tyt. oryg. Holy Smoke!) – australijski film fabularny z 1999